Ка́рлос Ало́нсо Гонса́лес (; род. 23 августа 1952, Сантильяна-дель-Мар, Испания), более известный как Сантилья́на () — испанский футболист, нападающий, экс-игрок сборной Испании. Известен по 17 сезонам, проведённым в составе мадридского «Реала». Участник двух чемпионатов мира и двух чемпионатов Европы.

Карьера

Клубная 
Начал карьеру в сантандерском «Расинге». В 19 лет оказался в мадридском «Реале». Изначально вице-президента «Реала» интересовал другой футболист, защитник «Эркулес», но президент клуба Сантьяго Бернабеу, наблюдавший за игрой, решил приобрести именно Сантильяну. Его трансфер помог «Расингу» погасить свои финансовые задолженности. Следующие 17 сезонов игрок провёл в «Реале», сыграв за него 778 матчей и забив 352 гола. Лучшим бомбардиром Примеры он не становился, однако в общем списке её бомбардиров занимает 12-е место.

В сборной 
В сборной Испании дебютировал 17 апреля 1975 в отборочном матче чемпионата Европы 1976 против сборной Румынии. Всего за сборную с 1975 по 1985 год сыграл 56 матчей, забил 15 мячей. Забил 4 мяча в скандально известном матче Испания — Мальта в отборе на ЕВРО-1984 (12:1).

Участвовал в чемпионатах мира 1978 и 1982 и в чемпионатах Европы 1980 и 1984 (где стал обладателем серебряной медали).

Достижения 
 Чемпионат Европы
 Серебряный призёр 1984
 Кубок УЕФА
 Победитель 1984/85, 1985/86
 Примера
 Победитель (9):1971/72, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1985/86, 1986/87, 1987/88
 Кубок Испании
 Победитель (4): 1973/74, 1974/75, 1979/80, 1981/82
 Кубок испанской лиги
 Победитель 1984/85

Игровая характеристика 
При относительно невысоком росте Сантильяна хорошо играл головой. Из современных футболистов с ним по стилю игры схож Давид Вилья.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Личная жизнь

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте мадридского «Реала»
 Статистика на сайте BDFutbol
 Статистика матчей за сборную

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Реал Мадрид»